О́льга Алексе́евна Кузнецо́ва:
* Кузнецова, Ольга Алексеевна (род. 1967) — российская бегунья.
 Кузнецова, Ольга Алексеевна (род. 1986) — российская мини-футболистка.